Sanlorenzesi – abitanti di San Lorenzo (Parabiago)
Sanlorenzesi – abitanti di San Lorenzo della Costa